El Municipio 9 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 9 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 9 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 9 (condado de Craven, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Deweese (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Georgeville (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Mineral Springs (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Otter Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Sandy Mush (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 9 Thompson (condado de Alamance, Carolina del Norte).

Municipio 9 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 9 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 9 (condado de Rooks, Kansas).